Rowan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Rowan (Carolina do Norte)
Condado de Rowan (Kentucky)

Desambiguação